Стивен Джон Хант (; род. 1954) — британский социолог и религиовед, профессор социологии Университета Западной Англии. Основной сферой научных интересов Ханта является социологическое изучение новых религиозных движений, в частности харизматического движения и неопятидесятнических церквей.

В 1995 году защитил докторскую диссертацию в Редингском университете на тему пятидесятнического движения в США. В период с 1988 по 2001 год преподавал на кафедре социологии Редингского университета и параллельно — на кафедре религиоведения Суррейского университета.

Стивен Хант является автором ряда монографий: «Альтернативные вероисповедания: социологическое введение» («Alternative Religions: A Sociological Introduction»), «The Life Course: A Sociological Introduction» (2005), «Religion in Western Society» (2002) и «The Alpha Enterprise» (2004). Под его научной редакцией также была издана книга «Christian Millenarianism: From the Early Church to Waco».

С 2006 года Стивен Хант является редактором научного журнала по изучению пятидесятничества «Pentecostudies».

Научные труды

Монографии 

 Alternative Religions: A Sociological Introduction, Farnham: , October 2003, 268 pp, ISBN 978-0-7546-3410-2 , ISBN 0-7546-3410-8
 The Life Course: A Sociological Introduction, February 10, 2005, Palgrave Macmillan, ISBN 1-4039-1470-2 , ISBN 978-1-4039-1470-5
 Religion in Western Society: Sociology for a Changing World, Palgrave Macmillan, March 20, 2002, ISBN 0-333-94592-1 , ISBN 978-0-333-94592-6
 The Alpha Enterprise: Evangelism in a Post-Christian Era, , October 2004, ISBN 0-7546-5036-7 , ISBN 978-0-7546-5036-2
 Christian Millenarianism: From the Early Church to Waco, Indiana University Press, July 1, 2001, ISBN 0-253-21491-2 , ISBN 978-0-253-21491-1, Editor

Статьи 

 'Acting the Part: Living History — Who Joins and Why?', Leisure Studies, 23: pp387–403, 2004.
 'Saints and Sinners: The Role of Conservative Christian Pressure Groups in the Christian Gay Debate in the UK', Religion-on-Line, November, 2003.
 'The Alpha Programme: Some Tentative Observations', Journal of Contemporary Religion, 2003, 18 (1): 77-93.
 'The Lesbian and Gay Christian Movement in Britain: Mobilization and Opposition', Journal of Religion and Society, 4, 2002: 1-18.
 'Deprivation and Western Pentecostalism Revisited: The Case of «Classical» Pentecostalism', Pentecostudies, July, 2002.
 'Deprivation and Western Pentecostalism Revisited: The Case of Neo-Pentecostalism', Pentecostudies, July, 2002.
 'The «New» Black Pentecostal Churches: The Growth and Theology of the Redeemed Christian Church of God', Journal of the European Pentecostal Association, 2002.
 The Redeemed Christian Church of God. Black Church Revival in the UK, Pneuma, Journal of the Society for Pentecostal Studies, 2002.
 'The Jesus Fellowship as a Total Institution', Communal Studies, 2002, (14) (4): 94-107
 '«Neither Here Nor There»: The Construction of Identities and Boundary Maintenance of West African Pentecostals', Sociology, 2002, 36 (1): 147-69.
 'The «Health and Wealth» Gospel in the UK: Variations on a Theme', Culture and Religion, 3 (1), 2001: 89-104.
 'The British Black Pentecostal «Revival»: Identity and Belief in the «New» Nigerian Churches', Ethnic and Racial Studies, 24 (1) 2001: 104-24.
 'Dramatising the «Health and Wealth Gospel»: Belief and Practice of a Neo-Pentecostal «Faith» Ministry', The Journal of Beliefs and Values, 2000: .
 'All Things Bright and Beautiful: The Rise of the Anglican Charismatic Church', Journal of Evangelical Theology, 13 (1) 2000: 16-34.
 'The Neill Commission on Party Funding in Britain: Recommendations and Implications', Talking Politics, The Journal of the Politics Association 14 (2), January, 2000.
 '«Winning Ways»': Globalisation and the Impact of the Health and Wealth Ministries', Journal of Contemporary Religion, 2000.

Примечания

Литература 

 

Википедия:Биографии современников
Социологи Великобритании
Религиоведы Великобритании
Родившиеся в Великобритании
Университет Суррея
Университет Западной Англии
Редингский университет
Исследователи новых религиозных движений
Социологи по алфавиту